

Pessoas 
 Hans von Bülow - maestro, pianista e compositor alemão.
 Adam von Bülow - um dos acionistas majoritários da Companhia Antarctica Paulista.
 Bernhard von Bülow - chanceler alemão.
 Karl von Bülow - marechal-de-campo alemão.

Localidades 
 Bülow (Alemanha) - um município da Alemanha

Desambiguação